Séjourné est un patronyme porté notamment par :

 Jules Séjourné (1851-1937), homme politique français ;
 Laurette Séjourné (1911-2003), née Laura Valentini Corsa, archéologue et ethnologue française, d'origine italienne, spécialiste du Mexique ;
 Paul Séjourné (1851-1939), ingénieur français ;
 René Séjourné (1930-2018), évêque français ;
 Stéphane Séjourné (1985-), conseiller politique français.